Игит паша или Игит бей () е османски военачалник от XIV – XV век и първи санджакбей на Скопие.

Биография 
Според легендарни източници Игит паша произхожда от бейлика Сарухан в Мала Азия с главен град Маниса.

Според Евлия Челеби Игит паша участвал в Косовската битка, след която за управление му било поверено Скопие и става първи санджакбей на новообразувания Скопски санджак. Заставайки начело на Скопие, османските войни на Игит паша формирали два уджа – Босненски удж и друг насочен на юг към Гърция – през Тесалия.

В края на т. нар. османско междуцарствие, избухнало след злополучната за османците Битка при Ангора, Игит паша застава на страната на Мехмед Челеби, което му позволява да довърши делата си в Западните Балкани – двамата му сина Турахан бей и Исхак бей са съответно на върха на двата уджа – към Същинска Гърция и сръбските земи с Босна. Синът му Исхак го наследява като санджакбей на Скопие, а внукът му от Исхак – Иса бег Исакович е основател на Сараево и пръв санджакбей на Босненския санджак. Другият му внук от Турахан бей – Омер Тураханоглу е пръв санджакбей на Морея, след завладяването ѝ от османците.  Погребан е в тюрбе в Игит паша джамия, срината от англо-американската авиация по време на бомбардировките на България в края на 1943 г.

Родословие

Бележки 

Османски политици
История на Скопие
Починали в Скопие